Mochau steht für:
 Mochau (Döbeln), ein Ortsteil von Döbeln in Sachsen
 Mochau (Lutherstadt Wittenberg), ein Stadtteil von Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Mochau (Oberglogau) (polnisch: Mochów), eine Ortschaft  in der Gemeinde Oberglogau in Oberschlesien, Polen